Адамово  — топоним:

Белоруссия 
 Адамово — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Адамово — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Адамово — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Адамово — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Адамово — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Адамово — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Адамово — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Адамово — хутор в Вороновском районе Гродненской области.
 Адамово — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.
 Адамово — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Адамово — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Адамово — село в Баргузинском районе Бурятии.
 Адамово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Адамово — бывшая деревня на территории, подчинённой городу Добрянке Пермского края.
 Адамово — деревня в Чердынском районе Пермского края.
 Адамово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Адамово — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Адамово — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Адамово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Адамово — ныне не существующая деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Словения 
  — село в Словении.

Украина 
 Адамово — село в Емильчинском районе Житомирской области.

См. также 
 Адамово яблоко
 Адамовка